mediacentrale (bedrijf), regisseren van een optimale reclamemix
filmregisseur, regisseren van films
televisieregisseur, regisseren van televisieseries
toneelregisseur, regisseren van toneelstukken
(uit het Frans:) het beheer van een (overheids-)dienst, zoals de Regie der Gebouwen